Por Noriega pode estar procurando:

 Adela Noriega
 Manuel Noriega
 Luiz Noriega
 Maurício Noriega
 Carlos Noriega
 Antonio Noriega Varela
 Zenón Noriega Agüero
 Mier y Noriega

Desambiguações de sobrenomes